Devon Kershaw (ur. 20 grudnia 1982 w Greater Sudbury) – kanadyjski biegacz narciarski, złoty medalista mistrzostw świata.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Devon Kershaw pojawił się w styczniu 2000 roku, podczas mistrzostw świata juniorów w Štrbskim Plesie, gdzie jego najlepszym wynikiem było 63. miejsce w sprincie techniką dowolną. Rok później, na mistrzostwach świata juniorów w Szklarskiej Porębie zajął 39. miejsce na dystansie 30 km stylem dowolnym i 41. miejsce w biegu na 10 km stylem klasycznym. Najlepszy wynik w tej kategorii wiekowej osiągnął na mistrzostwach juniorów w Schonach, gdzie zajął 25. miejsce w sprincie stylem dowolnym.

Pierwszą imprezą w kategorii seniorów w jego karierze były mistrzostwa świata w Val di Fiemme w 2003 roku. Devon wystartował tam w trzech konkurencjach indywidualnych, najlepszy wynik uzyskując w sprincie stylem dowolnym, w którym był pięćdziesiąty. W Pucharze Świata zadebiutował 26 lutego 2004 roku w Drammen, gdzie zajął 67. miejsce w sprincie techniką klasyczną. W sezonie 2003/2004 pojawił się jeszcze cztery razy, ale punktów nie zdobył, wobec czego nie został uwzględniony w klasyfikacji generalnej. Pierwsze punkty zdobył 13 lutego 2005 roku w Reit im Winkl, zajmując 25. miejsce w sprincie klasykiem. W sezonie 2004/2005 punktował jeszcze raz – 5 marca 2005 roku w Lahti był siedemnasty w tej samej konkurencji. W klasyfikacji generalnej zajął 97. pozycję. Podczas mistrzostw świata w Oberstdorfie w 2005 roku najbliżej medalu był w sprincie drużynowym stylem dowolnym, w którym był szósty. Na tych samych mistrzostwach był także trzynasty w sztafecie i czternasty w sprincie klasykiem.

W sezonie 2005/2006 wywalczył swoje pierwsze pucharowe podium: 7 marca 2006 roku w Borlänge zajął trzecie miejsce w sprincie stylem dowolnym. W pozostałych zawodach punktował jeszcze dwukrotnie i w klasyfikacji generalnej zajął ostatecznie 57. miejsce. Na igrzyskach olimpijskich w Turynie w lutym 2006 roku indywidualnie plasował się poza czołową trzydziestką, a w sztafecie i sprincie drużynowym zajmował jedenaste miejsce. Kolejny sezon był jednym z najsłabszych w jego dotychczasowej karierze. Trzykrotnie zdobywał punkty, ale w czołowej dziesiątce nie znalazł się ani razu. Wystartował w pierwszej edycji Tour de Ski, ale wycofał się przed szóstym etapem i nie był klasyfikowany. W trzecim etapie TdS, 31 grudnia 2006 roku w Monachium zajął drugie miejsce w sprincie stylem dowolnym. W klasyfikacji generalnej zajął dopiero 96. miejsce. W 2007 roku wystąpił na mistrzostwach świata w Sapporo, gdzie jego najlepszym wynikiem było szóste miejsce w sprincie drużynowym stylem dowolnym.

Kershaw dziesięciokrotnie punktował w zawodach Pucharu Świata w sezonie 2007/2008, najlepszy wynik osiągając 1 marca 2008 roku w Lahti, gdzie był piąty w sprincie techniką dowolną. W czołowej dziesiątce znalazł się także 10 lutego w Otepää, gdzie był ósmy w sprincie klasykiem. Brał także udział w drugiej edycji Tou de Ski, ale po czterech etapach, podobnie jak przed rokiem wycofał się z dalszej rywalizacji. W klasyfikacji generalnej tego sezonu zajął 38. miejsce. Rok później po raz pierwszy w karierze ukończył Tour de Ski. W trzeciej edycji tego cyklu dwukrotnie plasował się w pierwszej dziesiątce, przy czym 28 grudnia w Oberhofie był trzeci w biegu na 15 km klasykiem. W klasyfikacji końcowej był dwudziesty. W pozostałych zawodach sezonu 2008/2009 najlepszy wynik osiągnął 30 listopada 2008 roku w Ruce, gdzie był piąty w biegu na 15 km stylem klasycznym. W klasyfikacji generalnej był osiemnasty. Na mistrzostwach świata w Libercu w 2009 roku wypadł podobnie jak dwa lata wcześniej: indywidualnie zajmował odległe pozycje, ale w sztafecie zajął piąte miejsce.

Najważniejszym punktem sezonu 2009/2010 były igrzyska olimpijskie w Vancouver. Wspólnie z Alexem Harveyem zajął tam czwarte miejsce w sprincie drużynowym, przegrywając walkę o brązowy medal z Rosjanami o 4.8 sekundy. Ponadto był piąty na dystansie 50 km techniką klasyczną i siódmy w sztafecie. Czwartą edycję Tour de Ski ukończył na szesnastym miejscu. W pozostałych zawodach pucharowych najlepszy wynik osiągnął 12 grudnia 2009 roku w Davos, gdzie zajął dziewiąte miejsce w biegu na 15 km technika dowolną. W klasyfikacji generalnej zajął 40. miejsce.

Kanadyjczyk punktował w czterech z ośmiu etapów piątego Toru de Ski, przy czym w dwóch etapach był drugi, raz zajął trzecie miejsce, a 5 stycznia 2011 roku w Dobbiaco wygrał sprint stylem dowolnym. W klasyfikacji końcowej był siódmy, tracąc do zwycięzcy, Szwajcara Dario Colognii ponad dwie i pół minuty. Na dziesiątym miejscu ukończył rozgrywany w Ruce cykl Ruka Triple, a 11 grudnia 2010 roku w Davos był dziewiąty w biegu na 15 km stylem dowolnym. W klasyfikacji generalnej dało mu to ósme miejsce. Podczas mistrzostw świata w Oslo w 2011 roku Devon osiągnął największy sukces w swojej karierze razem z Alexem Harveyem zdobywając złoty medal w sprincie drużynowym techniką klasyczną. Na tych samych mistrzostwach zajął także 31. miejsce w sprincie stylem dowolnym, a w biegu łączonym na 30 km był dziewiąty.

Najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 2011/2012, który ukończył na drugiej pozycji, ustępując tylko Dario Colognii, a wyprzedzając Pettera Northuga z Norwegii. Pięciokrotnie stawał na podium: 22 stycznia w Otepää był trzeci w biegu na 15 km klasykiem, 2 lutego w Moskwie był trzeci w sprincie stylem dowolnym, dwa dni później w Rybińsku wygrał bieg na 15 km stylem dowolnym, 17 lutego w Szklarskiej Porębie wygrał sprint stylem dowolnym, a w zawodach Finału PŚ w Sztokholmie i Falun zajął drugie miejsce za Cologną. W Szóstym Tour de Ski zajął czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej, chociaż nie stanął na podium żadnego z etapów. Zwyciężył ponownie Cologna, a Kershaw stracił do niego nieco ponad 2 minuty.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca na podium etapów w zawodach PŚ

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011
Kanadyjscy biegacze narciarscy
Kanadyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1982
Ludzie urodzeni w Greater Sudbury